Васютинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Васютинцы — село в Барском районе Винницкой области.
 Васютинцы — село в Чернобаевском районе Черкасской области.